Дени́с Васи́льович Кеня (  — ) — молодший сержант Збройних сил України.

Життєвий шлях 
Народився 1987 року в селі Старе Село (на той час — Червоне) Сумського району. Закінчив Червоненську середню школу.

У зв'язку з російською збройною агресією проти України призваний за мобілізацією навесні 2014-го. Зарахований до 15-го батальйону територіальної оборони «Суми» (восени 2014 батальйон реорганізовано у мотопіхотний), брав участь в антитерористичній операції.

Молодший сержант, командир відділення 3-ї мотопіхотної роти 15-го окремого мотопіхотного батальйону «Суми» 92-ї окремої механізованої бригади, в/ч пп В2260, м. Суми.

13 березня 2015-го загинув від проникаючого вогнепально-дробового поранення в селі Новозванівка Попаснянського району Луганської області. За повідомленням 112.ua, з посиланням на джерело в правоохоронних органах, — місцевий мешканець (пенсіонер) під час сварки на дворі власного будинку застрелив військовослужбовця з обрізу мисливської рушниці. За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження.

Похований 16 березня на кладовищі рідного села.

Вшанування 
У вересні 2015-го Денису Кені встановлено меморіальну дошку в Червоненській загальноосвітній школі.

Примітки

Джерела 
 Кеня Денис Васильович  // Книга пам'яті Сумської області.
 Сумщина оплакує Героя  // Сумська ОДА, 16 березня 2015.
 Сумський район попрощався з героєм-земляком  // Сумська РДА, 16 березня 2015.
 Героям слава. Книга пам'яті героїв АТО. Сумська область. — ПМК «ЕлладаS», 2016.

Уродженці Сумського району
Померли в Попаснянському районі
Поховані в Сумському районі